Le Travail du furet est le nom de plusieurs œuvres dérivées du roman Le Travail du furet à l'intérieur du poulailler, de Jean-Pierre Andrevon : 

  L'adaptation de Bruno Gantillon pour la télévision en 1993 avec Fabrice Eberhard dans le rôle principal.
  Le  de l'adaptation en bande dessinée par Afif Khaled, Les Chroniques de Centrum.
 Les rééditions du roman parues  en 1990 au Livre de poche, puis dans la collection Folio SF de Gallimard en 2004 et dans Les Trois Souhaits d'ActuSF en 2015 portent également ce titre abrégé.

Références